USS John Finn (DDG-113) — эскадренный миноносец, заказанный Huntington Ingalls Industries 15 июня 2011 для ВМС США. По предложению министра военно-морских сил США  корабль назван «Джон Финн», в честь чиф-петти-офицера, героя Второй мировой войны, .

История 
В ноябре 2013 киль корабля был заложен на заводе Ingalls Shipbuilding в округе Джэксон, штат Миссисипи. Корабль был спущен на воду 28 марта 2015 на судостроительном заводе Ingalls в Паскагула. 7 декабря 2016, к 75-й годовщине бомбардировок Перл-Харбора, корабль был передан ВМС США. Судно было введено в эксплуатацию 15 июля 2017 в Перл-Харборе и базируется в Сан-Диего.

Примечания

Ссылки 

 Navy: 3 new ships to be named after war heroes 
 DDG-113 Contract Costs 

J
John Finn (DDG-113)